Gabriel Chevallier (1880-1969), homme politique français ;
 Gabriel Chevallier (1895-1969), écrivain français.